El nombre Enrique V puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personajes históricos 
 Enrique V, Rey de Romanos (1098–1111). Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1111–1125);
 Enrique V, rey de Inglaterra (1413–1422);
 Enrique V de Brunswick-Luneburgo (1489-1568);
 Enrique V, conde de Chambord (1820–1883), rey titular de Francia y, posteriormente, pretendiente legitimista al trono de Francia;
 Enrique V, duque de Aranjuez (1940), pretendiente carlista al trono de España.

Literatura y cine 
 Enrique V, obra de teatro de William Shakespeare;
 Enrique V, película de 1944 basada en la obra de Shakespeare y dirigida por Laurence Olivier;
 Enrique V, película de 1989 dirigida por Kenneth Branagh y también basada en la obra de Shakespeare.